Кападзе — форма фамилии у турок-месхетинцев, сванов и грузин.
 Кападзе, Тахир Вейсалович (род. 1955) — советский и узбекистанский футболист и тренер. 
 Кападзе, Тимур Тахирович (род. 1981) — узбекистанский футболист и игрок национальной сборной Узбекистана.
 Кападзе, Камранбей Тахирович (род. 1994) — узбекистанский футболист и игрок молодежной сборной Узбекистана.